

Nom commun 

 Lev, monnaie de Bulgarie

Personnes

Prénom 
 Lev, prénom hébreu, variante de Lévi
 Lev, prénom slave, variante de Léon

Patronyme 

 Josef Lev (1832-1898), baryton tchèque.

Autres 
 Maglev (ou Mag Lev), technique de lévitation magnétique